Das Riesenslalomrennen der Frauen im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 7. Februar ausgetragen. Austragungsort war die Piste „Ice River“ im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo.

Nach dem ersten Lauf führte die Schwedin Sara Hector vor Katharina Truppe aus Österreich und Federica Brignone aus Italien. Die amtierende Olympiasiegerin und Medaillenfavoritin Mikaela Shiffrin schied hingegen aus. Lara Gut-Behrami, die nach dem ersten Lauf Achte war, fuhr im zweiten Durchgang die schnellste Zeit und sicherte sich die Führung, ehe sie von Brignone auf Rang zwei verdrängt wurde. Truppe landete nach beiden Läufen hinter Gut-Behrami auf Rang drei. Hector, die als letzte Läuferin in den 2. Lauf ging, festigte ihren ersten Platz und wurde Olympiasiegerin.

Die US-Amerikanerin Nina O’Brien stürzte im zweiten Lauf kurz vor dem Ziel, brach sich dabei das Schien- und Wadenbein und erlitt Bänderrisse.

Die Siegerehrung fand im Anschluss an den zweiten Lauf im Zielbereich des Kurses statt. Die Medaillen überreichte der Grieche Spyros Capralos als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Begleitet wurde er dabei von Johan Eliasch aus Großbritannien, dem Präsidenten der FIS. Dieser übergab die Blumen an die Medaillengewinnerinnen. Danach wurde die mit dem Du gamla, du fria die schwedische Nationalhymne zu Ehren der Siegerin gespielt.

Strecke

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Riesenslalom Frauen